João de Souza ist der Name folgender Personen:
* João de Souza (Judoka) (* 1973), angolanischer Judoka

 João Alves de Souza (* 1958), brasilianischer Marathonläufer
 João Carlos de Souza Gomes (* 1948), brasilianischer Diplomat
 João Miranda de Souza Filho (Miranda; * 1984), brasilianischer Fußballspieler, siehe João Miranda
 João Paulo Sales de Souza (* 1988), brasilianischer Fußballspieler